Moreau [moró] je příjmení, pocházející z výrazu Morel, který ve staré francouzštině označoval vraného koně. Známými nositeli jsou:

 Basil Moreau (1799–1873), francouzský kněz, blahoslavený
 Christophe Moreau (* 1971), francouzský cyklistický závodník
 David Moreau (* 1976), francouzský režisér a scenárista
 Edgar Moreau (* 1994), francouzský violoncellista
 Ethan Moreau (* 1975), kanadský lední hokejista
 Gustave Moreau (1826–1898), francouzský malíř
 Hégésippe Moreau (1810–1838), francouzský básník
 Jean-Victor Moreau (1763–1813), francouzský generál za revolučních válek
 Jeanne Moreau (1928–2017), francouzská herečka
 Louis-Zéphirin Moreau (1824–1901), kanadský katolický biskup
 Marguerite Moreau (* 1977), americká herečka
 Mathurin Moreau (1822–1912), francouzský sochař
 Yolande Moreau (* 1953), belgická herečka a režisérka

další významy
 Moreau (New York), město v USA
 Moreau (řeka), řeka v Jižní Dakotě
 Ostrov doktora Moreaua, vědeckofantastický román H. G. Wellse